Creuse může znamenat:
 Creuse (řeka) – řeka ve Francii
 Creuse (departement) – departement ve Francii
 Creuse (Somme) – sídlo ve Francii v departamentu Somme
 La Creuse – sídlo ve Francii v departamentu Haute-Saône

Externí odkazy